Матлас или Коло-Бак — село, расположенное на одноименном плато в Хунзахском районе Дагестана. Входит в состав сельского поселения Ахалчинский сельсовет. Значительный природный и этнокультурный потенциал делает плато одним из наиболее посещаемых мест в Дагестане.

География 

Село и плато Матлас расположены на высокогорном Хунзахском плато на высоте 1 800 метров над уровнем моря, в 140 километрах от столицы Республики Дагестан Махачкалы, в 10 км к северо-западу от районного центра села — Хунзах, и в 2 км к западу от центра сельского поселения села Ахалчи.  

Климат плато довольно суров, причем у подножия гор он более мягкий. Среднегодовая температура в этом районе колеблется в пределах +7 °C°. Часто дуют сильные ветры, здесь холодно даже летом: в обед стоит сильная жара, утром и вечером прохладно как весной. Зимы на Матласе снежные и морозные. Погода может резко меняться, это объясняется тем, что местность открыта для воздушных масс со всех сторон.

Плато Матлас 

Плато стало излюбленным местом туристов, благодаря его вершинам, которые открывают вид на все окрестности как на ладони. На территории плато расположены смотровая площадка, небольшая мечеть, памятник Л.Н. Толстому и герою его одноименной повести Хаджи-Мурату. Со смотровой площадки открывается панорама на ущелье, изрезанное волнообразными хребтами, река и ниспадающие водопады. На горных склонах расположились села и серпантины дорог. 

Ущелье глубиной 3-10 метров разделяет плато на две части. На дне ущелья находятся Ханская баня - это природные ванны у реки, спрятанной от дороги за высокими скалистыми берегами. Каменные купели расположены одна за другой. Согласно местной истории, именно сюда приезжали купаться жены и дочери аварских ханов. Это место идеально подходило для банных процедур. Во-первых чистейшая горная река, образовавшаяся из десятки минеральных источников. Во-вторых, высота берегов, скрывающих купальниц. По историческим данным, в «банные дни» воины, сопровождавшие женщин, перекрывали всю близлежащую местность.На территории плато расположено 5 водопадов - два в северной части и три в южной. Северные водопады труднодоступны, к южным водопадам сковь узкое ущелье проложена лестница из каменных плит. Самый большой и популярный водопад называется Матласский. В зимнее время он замерзает, образуя ниспадающий ледник сюрреалистического вида, на котором проводят соревнования по ледолазанию.

В нескольких километрах от смотровой площадки расположен еще один природный памятник, получившее название "Каменная чаша". Это теснина, окруженная скалами, протяженность которого составляет 90 м, в высоту она достигает 30 м, в ширину — 17 м. Стены теснины расписаны разными природными красками и мхом. На дне "Каменной чаши" даже в самую жаркую погоду прохладно, поскольку сюда не попадают солнечные лучи.

История 
С XVII века по XIX век в официальных документах эту местность также называют Коло-Бак (авар. Коло-Бакl). Известно, что на территории Матласа располагалась резиденция аварских ханов. 

Во времена правления Имама Шамиля местность была отобрана и плоть до окончания Кавказской войны находилась во владении Имамата. После покорения Дагестана Царские власти отдали территорию для хозяйственных нужд 15-му Кавказскому линейному батальону. На небольшой площади были построены дома для нижних чинов батальона.

Население села 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года — моноэтничное аварское село.

Примечания

Литература 

 

Населённые пункты Хунзахского района